Molekulska formula -{C4H8O3}- se može odnositi na:

 Гама-хидроксибутерна киселина
 2-Hidroksibuterna kiselina
 3-Hidroksiizobutirna kiselina
 Beta-Hidroksibutirinska kiselina